Primera División 1952 (Chili)
 Primera División 1952 (Argentinië)
 Primera División 1952 (Uruguay)
 Primera División 1952 (Paraguay)
 Primera División 1951/52 - Spanje